

Алеково () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Свиштов.
 Алеково () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Алфатар.